

Patronyme 
 Albert Neisser (1855-1916), bactériologiste allemand.
 Hans Neisser (1895-1975), économiste germano-américain. Voir l'article germanophone :de:Hans Neisser.
 Heinrich Neisser (né en 1936), juriste et politicien autrichien, représentant du parlement autrichien à la Convention sur charte des droits fondamentaux. Voir l'article germanophone :de:Heinrich Neisser.
 Kersten Neisser (1956-), rameuse d'aviron est-allemande.
 Max Neisser (1869-1938), autre bactériologiste allemand, inventeur de la coloration de Neisser. Voir l'article germanophone :de:Neisser-Färbung.
 Ulric Neisser (né en 1928), psychologue américain.

Prénom 
 Neisser Bent, nageur cubain, médaillé olympique, champion du monde du  dos et du  dos en 1976.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme germanique
Patronyme allemand